Vejrum Sogn henviser til flere artikler:
 Vejrum Sogn (Struer Kommune) – et sogn i Struer Kommune og i Holstebro Provsti
 Vejrum Sogn (Viborg Kommune) – et sogn i Viborg Kommune og i Bjerringbro-Hvorslev-Tjele Provsti